Mediatore – soggetto che opera nei confronti di due o più parti, in condizione di assoluta imparzialità
 Mediatore – gioco con le carte regionali italiane
 Mediatore – nel diritto italiano è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare